3-и Панамериканские игры 1959 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 27 августа — 7 сентября 1959 года в городе Чикаго.

Виды спорта 

  Лёгкая атлетика
  Бейсбол
  Баскетбол
  Бокс
  Велоспорт
  Прыжки в воду
  Фехтование
  Футбол
  Спортивная гимнастика
  Современное пятиборье
  Академическая гребля
  Парусный спорт
  Плавание
  Теннис
  Волейбол
  Тяжёлая атлетика
  Борьба

Медальный зачёт

Примечание 
(*) — медали, рассчитанные на Аргентину,США, Мексику и Канаду являются спорными.

Ссылки 

 Страница игр на quadrodemedalhas.com